

Бялково — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бялково — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства